Hjulström är ett svenskt efternamn som den 31 december 2012 bars av 300 personer bosatta i Sverige. Bland dem med detta namn har svenskspråkiga Wikipedia biografiska artiklar om

 Bengt Hjulström (1915–1975), friidrottare (mångkamp)
 Carin Hjulström (född 1963), journalist, författare och programledare
 Daniel Hjulström (1700-talet), dekorationsmålare
 Embla Hjulström (född 1994), skådespelare
 Filip Hjulström (1902–1982), naturgeograf, professor
 Håkan Hjulström (född 1966), advokat och författare till Diskoteken i Sverige – branschen som försvann (2014)
 Lennart Hjulström (1938–2022), regissör och skådespelare
 Niklas Hjulström (född 1962), skådespelare, regissör och sångare

Se även
 Hjulströms diagram, presenterat av Filip Hjulström 1935.

Källor

 Svenska efternamn